Whirlpool (компания) — американский производитель бытовой техники.
 Whirlpool (криптография) — криптографическая хеш-функция.